Le qualificazioni del singolare  del Romanian Open 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Romanian Open 1998 prevedevano 31 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Arnaud Di Pasquale (Qualificato)
 Bernd Karbacher (Qualificato)
 Ota Fukárek (Qualificato)
 Jean-Baptiste Perlant (secondo turno)

 Arnaud Boetsch (secondo turno)
 Roberto Carretero-Diaz (primo turno)
 Fabio Maggi (ultimo turno)
 Gabrio Castrichella (ultimo turno)

Qualificati 

 Arnaud Di Pasquale
 Bernd Karbacher

 Ota Fukárek
 Nikos Rovas

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Romanian Open 1998
ATP Tour 1998